Théodosie est un nom propre qui peut désigner :

Saintes chrétiennes 

 Théodosie de Tyr († 307 ou 308), ou Théodora, vierge et martyre à Césarée de Palestine ; fêtée le 2 avril en Occident et le 29 mai en Orient.
 Théodosie de Constantinople, († 745), vierge, moniale et martyre ; fêtée le 18 juillet en Occident et le 29 mai en Orient.

Toponyme 
 Théodosie, ou Feodossia (en ukrainien : Феодосія ; en russe : Феодосия) est une ville de la république autonome de Crimée, en Ukraine. Elle est aussi le centre administratif de la municipalité de Théodosie.

Références